Tiefensee ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Tiefensee (Bad Düben), Ortsteil der Stadt Bad Düben im Landkreis Nordsachsen
 Tiefensee (Werneuchen), Ortsteil der Stadt Werneuchen im Landkreis Barnim in Brandenburg

in Polen:
 Głębock (Lelkowo) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (ehemals Tiefensee im Landkreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 Głębocko (Grodków) in der Woiwodschaft Oppeln (Tiefensee im Landkreis Grottkau, Oberschlesien)
 Głębokie (Borkowo) in der Woiwodschaft Pommern (Tiefensee im Landkreis Danzig, Danzig-Westpreußen)
 Płocin in der Woiwodschaft Lebus (Tiefensee im Landkreis Guben, Brandenburg)
 Siemianów (Borów) in der Woiwodschaft Niederschlesien (Tiefensee im Landkreis Strehlen, Niederschlesien)
 Tywęzy in der Woiwodschaft Pommern (Tiefensee im Landkreis Stuhm, Danzig-Westpreußen)
 Wojsk in der Woiwodschaft Pommern (Tiefensee im Landkreis Konitz, Danzig-Westpreußen)
 Zapadłe in der Woiwodschaft Lebus (Tiefensee im Landkreis Crossen, Brandenburg)

Tiefensee ist der Familienname folgender Personen:
 Arno Tiefensee (* 2002), deutscher Eishockeyspieler
 Charlotte von Tiefensee (1827–nach 1878), böhmische Opernsängerin (Sopran)
 Eberhard Tiefensee (* 1952), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Johann Fischer von Tiefensee (1772–1831), österreichischer Generalmajor
 Samuel Tiefensee (1722–1810), deutscher Philologe, Schriftsteller und Schulmann
 Siegfried Tiefensee (1922–2009), deutscher Musiker und Dirigent
 Volker Tiefensee (* 1956), deutscher Politiker (CDU), MdL Sachsen
 Wolfgang Tiefensee (* 1955), deutscher Politiker (SPD), Minister in Thüringen

Siehe auch:
 Tiefsee
 Tiefer See